Stockholm Publishing, svenskt förlag, specialiserat på kommersiella pocketböcker. Mest kända författare är Henrik P. Molin och Per Källén. Det stod bakom Sveriges första boktrailer, en 45 sekunders reklamfilm filmad i Cinemascope med tio scener från boken Tyst partner.

Svenska bokförlag